Zugsicherung steht für:
 Maßnahmen und Vorschriften zur Sicherung von Zugfahrten
 Zugbeeinflussung